Amphion peut désigner :

dans la mythologie grecque
 Amphion, un héros thébain, frère de Zéthos ;
 Amphion fils d'Hypérasios, un des argonautes ;

autres
 Amphion les Bains, une localité de la commune de Publier, en Haute-Savoie, en France ;
 amphion ou zwitterion, en chimie, un ion possédant une charge positive et une charge négative ;
 Amphion, un genre d'insectes lépidoptères de la famille des Sphingidae ;
 Amphion, un ballet pastorale héroïque de Jean-Benjamin de Laborde (1767) ;
 Amphion, un drame lyrique composé par Arthur Honegger (1931) ;
 Amphion, le titre du livret de cet opéra, écrit par Paul Valéry.

Voir aussi 
 , plusieurs navires de la Royal Navy

Homonymie de titre